АГД-1А (автомотриса грузовая дизельная) — российская автомотриса, выпускаемая ОАО «Муромтепловоз» (АГД-1М выпускалась ОАО «Свердловский ПРМЗ „Ремпутьмаш“») и предназначенная для механизации работ по строительству, реконструкции, ремонту и обслуживанию железнодорожного пути при помощи комплекта навесных рабочих органов.

История 
Автомотриса АГД-1А спроектирована ПТКБ ЦП МПС (Проектно-технологическо-конструкторское бюро по пути и путевым машинам). За её изготовление в декабре 1990 года взялся ОАО «Свердловский ПРМЗ „Ремпутьмаш“», до этого выпускавший только небольшие изделия машиностроительной тематики и не имевший опыта в производстве путевой техники. Первая машина была выпущена и опробована менее чем через год, но несмотря на это, документацию на выпуск автомотрисы передали машиностроительному предприятию ОАО «Муромтепловоз», который в 1992 году выпустил первую АГД-1А, передав её на испытания в Муромскую дистанцию пути. Тогда инженеры-конструкторы «Свердловского ПРМЗ» разработали и запустили в производство модернизированную модель АГД-1М.

В 2006 году автомотриса АГД-1М была продемонстрирована на 12-й Международной специализированной выставке-ярмарке «Путевые машины-2006», проходившей в Калуге. На тот момент было реализовано 44 таких машин, эксплуатируемых не только в России, но и в странах ближнего зарубежья. В дальнейшем выпуск АГД-1М был вытеснен более совершенной АСГ-30. В свою очередь, АГД-1А по состоянию на 2017 год всё ещё остаётся в каталоге продукции ОАО «Муромтепловоз».

Описание 
Автомотриса представляет собой самоходный двухосный экипаж, оборудованный поворотной стрелой манипулятором с различным навесным оборудованием и предназначена для:
 доставка монтеров пути к месту производства работ;
 выполнения погрузочно-разгрузочных работ;
 механизации работ по уборке засорителей с железнодорожного полотна;
 перевозки элементов верхнего строения пути и сыпучих материалов;
 электропитания внешних потребителей в полевых условиях;
 производства сварочных работ.

Технические характеристики АГД-1А

Модификации 

АГД-1М — модернизированная модель автомотрисы, выпускавшаяся Свердловским путевым ремонтно-механическим заводом «Ремпутьмаш». Основные отличия от АГД-1А:
 Электромеханическая трансмиссия с приводом колесных пар от двух тяговых электродвигателей (вместо механической).
 Дизель-генераторная установка У-45 с тиристорным преобразователем (вместо ЯМЗ-238 с КПП и сцеплением).
Автомотриса выпускалась в двух модификациях — для путевого хозяйства (с 1993 года) и служб сигнализации и связи (с 1995 года), отличающейся в свою очередь более мощным дизель-генератором Cummins 148 кВт (против 110 кВт у автомотрис для служб пути) и гидроманипулятором с грузовым моментом 8 тм (у автомотрис для служб пути 7 тм).

Грузовой прицеп УП-4 

Предназначен для работы в сцепе с автомотрисами АГД-1А и АГС-1 для перевозки различных грузов при текущем содержании железнодорожного пути. Прицепляется к автомотрисе со стороны манипулятора и соединяется с ней тормозной системой, гидравлической магистралью и цепью электро-оборудования. Прицеп имеет опрокидывающийся на обе стороны кузов и обслуживается бригадой автомотрисы.

Технические характеристики УП-4

Экспонаты в музеях 
 АГД-1М-003 — Музей истории железнодорожной техники Московской железной дороги (Москва).

Примечания

Литература

См. также 
 АСГ-30

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Автомотрисы